Sama kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Sama (ort), Boucle du Mouhoun, Province de la Kossi,

Burundi 

 Sama (vattendrag i Burundi), Bururi,

Kina 

 Sanya (prefekturhuvudort), Hainan,

Spanien 

 Langreo (ort), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar